Corbaresi – abitanti di Corbara (Italia)
Corbaresi – abitanti di Corbara (Orvieto)